Ашкеназі — частина євреїв, нащадки вихідців із середньовічної Німеччини і східно-європейських країн.
 Ашкеназі — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Ашкеназі Володимир Давидович — піаніст і диригент із Росії.
 Ашкеназі Ґабі — ізраїльський політик і колишній воєначальник.
 Залмен Розенталь (1889—1959) бессарабський єврейський письменник, поет і фольклорист, педагог, редактор, журналіст;
 Ашкеназі Северин — польсько-американський отельєр та філантроп.
 Ашкеназі Сергій Сергійович (Ізраїльович) — український та російський кінорежисер, кіносценарист.
 Ашкеназі Шимон — польський історик, дипломат.
 Ашкеназі Людвік — чеський письменник-публіцист.
 Ашкеназі Євген — біолог.
 Ашкеназі Соломон (бл.1520, Удіне — бл.1605, Константинополь) — син Натана, лікар короля Сигізмунда ІІ Августа.
 Ашкеназі Цві Гірш бен Якоб (Хахам Цві, 1660—1718) — рабин у містах Альтона, Вандсбек (обидва нині в межах Гамбурга), Гамбург, Амстердам, Львів, був похований у Львові

Див. також 
 Ашкеназе

Єврейські прізвища